

Юстіс — місто, штат Флорида
 Юстіс — місто, штат Мен
 Юстіс — селище, штат Небраска

 Гелен Юстіс (1916—2015) — американська письменниця